Bourreau ist der Familienname folgender Personen:
 André Bourreau (* 1934), französischer Judoka
 Bernard Bourreau (* 1951), französischer Radrennfahrer

Siehe auch:
 Burro